La 94ª edizione della Coppa Spengler si è svolta dal 26 dicembre al 31 dicembre 2022 all'Eisstadion di Davos, in Svizzera.

È stata la prima edizione a giocarsi dopo le due annullate a causa delle restrizioni per la pandemia di COVID-19.

Il torneo ha coinvolto sei formazioni suddivise in due gruppi da tre ciascuno intitolati a Bibi Torriani ed Hans Cattini. Oltre ai padroni di casa dell'Hockey Club Davos era presente un'altra formazione svizzera, l'HC Ambrì-Piotta. Oltre alla presenza del Team Canada gli organizzatori hanno selezionato dal campionato svedese (SHL) l'Örebro HK, dalla Liiga finlandese l'HIFK e dalla Extraliga ceca l'HC Sparta Praga.

Nella fase preliminare le prime di ciascun gruppo si qualificano per le semifinali, mentre le altre squadre si affrontano nei quarti di finale.

Squadre

Gruppo Torriani

Gruppo Cattini
  (ospitante)

Fase a gruppi

Gruppo Torriani

Gruppo Cattini

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Roster della squadra vincitrice

Riconoscimenti

All-Star Team

Migliori marcatori

Note

Collegamenti esterni
 

2022
Hockey su ghiaccio nel 2022